Districtul Abington sau Districtul civil Abington (conform originalului, Abington Township) se poate referi la unul din districtele următoare (în engleză, township), care sunt entități teritoriale de ordin trei (subdivizionare ale comitatelor) din Canada și Statele Unite ale Americii.

Districte din Statele Unite ale Americii

Statul Illinois 

 Districtul civil Abington, comitatul Mercer, statul ;

Statul Indiana 

 Districtul civil Abington, comitatul Wayne, statul ;

Statul Pennsylvania 

 Districtul civil Abington, comitatul Lackawanna, statul  - fostul nume al districtului Waverly;
 Districtul civil Abington, comitatul Montgomery, statul Pennsylvania;

Vedeți, de asemenea și

 Districtul civil North Abington, comitatul Lackawanna, statul ;
 Districtul civil West Abington, comitatul Montgomery, statul Pennsylvania;
 Districtul civil South Abington, comitatul Lackawanna, statul Pennsylvania;

Vezi și 
 
 Abington (dezambiguizare)
 Comitatul Abington (dezambiguizare)
 Districtul Abington (dezambiguizare)
 Township (Statele Unite ale Americii)

Dezambiguizări districte SUA